KV, Köchelverzeichnis – kompletny katalog dzieł Wolfganga Amadeusa Mozarta (1756–1791). Nazwa pochodzi od nazwiska badacza Ludwiga Rittera von Köchla, członka Salzburg Mozarteum.

Ludwig von Köchel opublikował w 1862 Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amadé Mozarts – chronologicznie i tematycznie ułożony rejestr dzieł Mozarta, znany jako KV – Köchel-Verzeichnis, czyli Katalog Köchla.

Katalog był pierwszym dziełem na taką skalę i z takimi podstawami naukowymi w tle.

Historia 
Köchel próbował ułożyć dzieła w porządku chronologicznym. Daty utworów powstałych w latach 1784–1791 Köchel zaczerpnął z katalogu prowadzonego przez kompozytora, jednakże daty utworów wcześniejszych musiał wywnioskować na podstawie innych dokumentów, analizy rękopisu lub analizy stylistycznej. Jednak po 1862 roku odnaleziono pewną liczbę tak rękopisów, jak i różnego rodzaju materiałów, w świetle których musiały nastąpić sprostowania katalogu.
Następne edycje, zwłaszcza trzecia, opracowana przez Alfreda Einsteina w 1937 roku, oraz szósta (i jak dotąd ostatnia), Franza Gieglinga, Gerda Sieversa i Alexandra Weinmanna (1964), zawierały wiele takich korekt. Aby jednak nie powodować przenumerowania całego katalogu (kolejność numeracji oznacza chronologię) i pozostawić maksymalnie wiele numerów nadanych przez Köchla kolejne edycje dodawały oznaczenia literowe do numerów.

Katalog Köchla zawierał przy każdym utworze numer. Dzieła Mozarta są do dzisiaj przywoływane za pomocą tych numerów, znanych jako numery KV (K) – na przykład Symfonia nr 41 (Symfonia Jowiszowa) to KV 551.

Köchel zaklasyfikował dzieła Mozarta do 24 kategorii, które zostały wykorzystane przez Breitkopfa, gdy ten w latach 1877-1905 publikował pierwsze kompletne wydanie dzieł Mozarta (przedsięwzięcie ufundowane częściowo przez samego Köchla).

Katalog 
Poniższy katalog zawiera oryginalne oznaczenia nadane przez Köchla (w kolumnie K1) oraz ostatnią ich wersję (kolumna K6).

KV
Muzyka klasycyzmu
Katalogi muzyczne